Péter László (1926–2019) irodalomtörténész, könyvtáros
 Péter László (1929–2008) nagy-britanniai magyar történész
 Péter László (1946) sportlövő, edző
 Péter László (1972) néptáncművész, koreográfus, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagja